Afrikaanse paradijsmonarch
 Amoerparadijsmonarch
 Annobonparadijsmonarch
 Bates' paradijsmonarch
 Bedfords paradijsmonarch
 Blauwe paradijsmonarch
 Gabonparadijsmonarch
 Indiase paradijsmonarch
 Japanse paradijsmonarch
 Kleine-soendaparadijsmonarch
 Madagaskarparadijsmonarch
 Maskarenenparadijsmonarch
 Oriëntaalse paradijsmonarch
 Roodbuikparadijsmonarch
 Rosse paradijsmonarch
 Seychellenparadijsmonarch
 Sãotoméparadijsmonarch